Microlaophonte är ett släkte av kräftdjur. Microlaophonte ingår i familjen Laophontidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Microlaophonte